Jurema è il nome di due località brasiliane:
 Jurema – comune del Pernambuco
 Jurema – comune del Piauí